Вітт () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 210 км на північ від Парижа, 50 км на захід від Лілля, 55 км на північний захід від Арраса.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 305 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 869,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Вітт на сайті французького Національного інституту географії
 Вітт на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вітт на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вітт на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вітт на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Па-де-Кале

Примітки 

Муніципалітети департаменту Па-де-Кале